Indonesië
 Rogojampi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java
 Rogojampi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java